— японский кинорежиссёр и сценарист. Автор многочисленных экранизаций произведений японских авторов XX века (особенно Танидзаки, эстетика которого был очень близка Масумуре), а также японской классики (Тикамацу Мондзаэмон). Испытал сильное влияние европейского кинематографа. Многие зрелые работы Масумуры характеризуются утончённым эротизмом, подвижной структурой повествования и подчёркнутой театральностью.

Биография и творчество 
Обучался на юридическом факультете Токийского университета, однако отказался от перспективы войти в элиту японского общества и бросил университет. В студенческие годы познакомился с Юкио Мисимой, с которым впоследствии не раз сотрудничал при постановке фильмов. В 1947 году начал работу в качестве ассистента режиссёра на студии «Дайэй», а также вновь поступил в Токийский университет, на этот раз на философский факультет (окончил в 1949). Выиграв грант, отправился на стажировку в Италию, где обучался в «Экспериментальном кинематографическом центре» у Микеланджело Антониони, Федерико Феллини и Лучино Висконти. После возвращения в 1953 году стал ассистировать таким режиссёрам, как Кэндзи Мидзогути и Кон Итикава. Режиссёрский дебют пришёлся на 1957 год, когда Масумура снял фильм «Поцелуи». В последующие три десятилетия снял около 60 фильмов в самых разнообразных жанрах. В ряде центральных для творчества Масумуры работах («Красный ангел», «Свастика», «Татуировка» и др.) главные роли исполняет актриса Аяко Вакао. Скоропостижно скончался в 1986 году от кровоизлияния в мозг.

Избранная фильмография 
 1957 —  (по произв. Мацутаро Кавагути)
 1958 —  (по произв. Ясуси Иноуэ)
 1958 —  (по произв. Такэси Кайко)
 1960 —  (киноальманах по произв. Сёфу Муромацу; 1-я новелла: «Женщина, которая любила укусить за ушко»)
 1960 —  (с Юкио Мисимой в гл. роли)
 1960 —  (по произв. Кэндзабуро Оэ)
 1961 —  (по роману Масая Маруяма)
 1962 —  (по повести Тосиюки Кадзиямы)
 1964 —  (по произв. Дзюнъитиро Танидзаки)
 1965 —  (по произв. Гэндзиро Ёсиды)
 1966 —  (по произв. Дзюнъитиро Танидзаки)
 1966 —  (по произв. Ёритики Аримы)
 1967 —  (по произв. Дзюнъитиро Танидзаки)
 1969 —  (по произв. Эдогавы Рампо)
 1969 —  (по произв. Ясунари Кавабаты)
 1972 —  (по произв. Юкио Мисимы)
 1978 —  (по классической пьесе для театра Кабуки Тикамацу Мондзаэмона)

Ссылки 
 

Выпускники Экспериментального киноцентра
Умершие от внутримозгового кровоизлияния
Выпускники философского факультета Токийского университета